Física: model estàndard de física de partícules, model que descriu les partícules i interaccions bàsiques
 Cosmologia: model clàssic de formació de l'univers, conegut com a Big Bang